Centraal-Amerikaans Integratiesysteem, een intergouvernementele organisatie
Stichting Internationale Culturele Activiteiten, een Nederlandse organisatie
Sica (zwaard), een antiek wapen